Polyderis algiricus é uma espécie de insetos coleópteros pertencente à família Carabidae.

A autoridade científica da espécie é Lucas, tendo sido descrita no ano de 1846.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Polyderis algiricus - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Polyderis algiricus - NCBI Taxonomy Database
 Polyderis algiricus - Global Biodiversity Information Facility
 Polyderis algiricus - Encyclopedia of Life

Coleópteros de Portugal
Polyderis algiricus
Coleópteros descritos em 1846